Missoffe peut désigner
 Éric Missoffe (?-), acteur français ;
 François Missoffe (1919-2003), homme politique et diplomate français ;
 Hélène Missoffe (1927-2015), femme politique française ;
 Jacques Missoffe (1893-1982), amiral français ;
 Michel Missoffe (1887-1974), homme politique français.

Voir aussi  
 Rue Hélène-et-François-Missoffe